Сервій Корнелій Малугінен () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Корнеліїв, його гілки Малугіненів:
 Сервій Корнелій Малугінен Косс — консул 485 року до н. е.
 Сервій Корнелій Малугінен — семиразовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 386, 384, 382, 380, 376, 370 і 368 роки до н. е, начальник кінноти 361 року до н. е.

Див. також 
 Корнелій Малугінен
Корнелії Малугінени